Villanueva de Tapia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Tapia (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Villanueva de Tapia (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar